Le nom d'Augustin Keller a notamment été porté par : 

 Augustin Keller (1754-1799), général suisse du canton de Soleure. 
 Augustin Keller (1805-1883), homme politique suisse du canton d'Argovie.